Van der Aa est un patronyme répandu en Belgique et dans les Pays-Bas.

Patronyme 

 Abraham Jacob van der Aa, (1792-1857), écrivain et géographe néerlandais ;
 Adolf van der Aa  (1522-1568), militaire néerlandais ;
 Cees van der Aa (1883-1950), peintre et marchand d'art néerlandais ;
 Christiaan Carolus Henricus van der Aa (1718-1793), pasteur luthérien néerlandais ;
 Hildebrand van der Aa, graveur (frère de Pieter) ;
 Hubertus Antonius van der Aa,  botaniste et mycologue néerlandais ;
 Jacob van der Aa (également appelé Andries van der Aa ; 1743-1776), peintre néerlandais ;
 Michel van der Aa (1970), compositeur de musique contemporaine néerlandais ;
 Petrus van der Aa (1530-1594), jurisconsulte belge ;
 Philips van der Aa (), juriste et homme d'État hollandais ;
 Pieter van der Aa (1659-1733), géographe et libraire néerlandais.

Voir aussi 
 Aa

 

Homonymie de patronyme